Викка:

 Викка — западная неоязыческая религия, основанная на почитании природы.
 Викка (Видео-Информационный Коммерческий КАнал) — украинский региональный приватный телеканал.
 Викка (род. 1974) — модель и бывшая порноактриса русского происхождения.

См. также 
 Вика